Scheibenhardt – gmina w Niemczech, kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim
 Scheibenhardt – pałac